Jakimowo – wieś w Bułgarii
 Jakimowo – gmina w Bułgarii
 Jakimowo – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Winica